«После конца искусства: современное искусство и палитра истории» () — книга искусствоведа и философа Артура Данто, в которой автор сформулировал свой тезис о том, что «современное искусство возникает после конца искусства»; впервые вышла в издательстве Princeton University Press в 1997 году; была переиздана тем же издательством в 2014—2015 годах.

См. также 
 Мир искусства (произведение)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 TERRY EAGLETON: But Is It Art? In Arthur Danto’s view, that question is beside the point  // The New York Times February 16, 1997
 Jonathan Harris: Danto, Arthur C. After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History, book review // Art Monthly (1997) 43/211.

Ссылки 
 

Книги об искусстве